Frercks ist der Familienname folgender Personen:

 André Frercks (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Frercks (1908–1985), deutscher Mediziner und NS-Funktionär